Los Palacios peut désigner :
 Los Palacios, une ville et une municipalité de Cuba
 Los Palacios y Villafranca, une commune de la province de Séville en Espagne

Voir aussi